Stati Uniti d'America
Lipscomb – città della Contea di Jefferson, Alabama
Lipscomb – capoluogo della Contea di Lipscomb, Texas